

Dynasties et royaumes chinois
 Le Liang antérieur (320-376) est un royaume chinois de la période des « Seize Royaumes ».
 Le Liang postérieur (386-403) est un royaume chinois de la période des « Seize Royaumes ».
 Le Liang septentrional ou Liang du Nord (397-439) est un royaume chinois de la période des « Seize Royaumes ».
 Le Liang méridional ou Liang du Sud (397-414) est un royaume chinois de la période des « Seize Royaumes ».
 Le Liang occidental (400-431) est un royaume chinois de la période des « Seize Royaumes ».
 La dynastie Liang (502-556) est une dynastie chinoise de la période des « Dynasties du Nord et du Sud ».
 La dynastie des Liang postérieurs, ou Liang méridionaux (Hou Liang) (555-587) est une dynastie chinoise de la période des « Dynasties du Nord et du Sud ».
 La dynastie des Liang postérieurs (Hou Liang) (907-923) est une dynastie chinoise de la période des « Cinq Dynasties ».

Nom de famille
Beatrisa Liang (née en 1988) est une patineuse artistique américaine.
Liang Chaoqun est un maître de kung-fu.
Liang Guanglie (né en 1940) est un militaire chinois.
Liang Kai est un peintre chinois de la dynastie Song.
Liang Qichao (1873-1929) est un intellectuel chinois.
Liang Wenbo (1987-) est un joueur de snooker chinois.
Liang Wenhao (1992-) est un patineur de vitesse sur piste courte chinois.
Liang Yanfen (2000-) est une athlète handisport chinoise.

Prénom
Cui Liang (mort en 226) est un officier chinois de la période des Trois Royaumes. 
Fei Liang (né en 1936) est un herpétologiste chinois.
Kuai Liang (mort en 192) est un stratège chinois de la période des Trois Royaumes.
Sun Liang (mort en 260) est un empereur du Wu (période des Trois Royaumes).
Yan Liang (mort en 200) est un général chinois de la période des Trois Royaumes.
Zhang Liang (mort en 184) est un des leaders de la révolte des Turbans jaunes.
Zhao Liang est un cinéaste chinois.
Zhao Liang est un artiste de cirque chinois.
Zhuge Liang (181-234) est un homme d'État chinois de la période des Trois Royaumes.

Toponyme
 Liang, division géographique au Brunei.
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom